«Tureia» puede referirse a:

 Tureia, atolón que forma parte de las Islas Tuamotu-Gambier, de la Polinesia Francesa.
 Tureia, comuna de la Colectividad de ultramar de Polinesia Francesa.